Palaeoloxodon falconeri, или сицилийский карликовый слон — вымерший сицилийско-мальтийский вид рода палеолоксодонов, обитавший в позднем плейстоцене. В 1867 году Джордж Буск описал вид как Elephas falconeri, исследовав самые мелкие моляры, отобранные из материала, первоначально отнесённого Хью Фалконером к виду Elephas melitensis. Видовое название дано в честь шотландского ботаника, палеонтолога и геолога Хью Фальконера. Этот островной слон является примером островной карликовости и достигал 90 см в холке.  Предки этого слона, скорее всего, достигли средиземноморских островов во время снижения уровня мирового океана, в ледниковый период.

Вид отнесён к роду палеолоксодонов в соответствии с преобладающим мнением, что Palaeoloxodon является действительным родом и что средиземноморские эндемичные островные карликовые слоны за исключением сардинских  и критских , скорее всего, происходят от основателя популяций крупногабаритного материкового вида Palaeoloxodon antiquus, что подтверждается морфологическими признаками (Shoshani and Tassy, 2005; Shoshani et al., 2007; Ferretti, 2008; Herridge, 2010).

Исследование митохондриальной ДНК сицилийского карликового слона из пещеры Пунтали (Grotta Puntali) показало, что его предки стали уменьшаться буквально с каждым поколением — за поколение они теряли по 200 кг в весе и по 4 см в росте. Им потребовалось 350 тысяч лет чтобы уменьшиться в размерах до 1,8 метра.

См. также 
 Кипрский карликовый слон
 Островная карликовость
 Palaeoloxodon antiquus

Примечания 

Животные по алфавиту
Вымершие слоновые
Млекопитающие плейстоцена
Фоссилии, описанные в 1867 году
Таксоны животных, названные в честь людей